

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Merd“ beginnt.

Merd 



Merda 
 Merdan, Erdal (1949–2010), deutsch-türkischer Dramatiker, Regisseur und Schauspieler

Merdi 
 Merdinjan, Harutjun (* 1984), armenischer Kunstturner
 Merditaj, Ardiana (* 1994), kosovarische Handballspielerin

Merds 
 Merdsche, Friedrich (1906–1985), deutscher Jurist